Die Abkürzung AVWL steht für: 
 Altersvorsorgewirksame Leistung
 Allgemeine Volkswirtschaftslehre
 Apothekerverband Westfalen-Lippe e. V.

AVWL